USS Gwin je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Gwin (TB-16)
 USS Gwin (DD-71) 
 USS Gwin (DD-433) 
 USS Gwin (DD-772)

Gwin